Maya Indijanci može označavati:
Maya Indijanci, indijanski narod iz Meksika.
Mayá Indijanci, Indijansko pleme porodice panoan iz Amazonasa, Brazil.
Slično
Mayé, indijansko pleme iz brazilske države Amapá.